A Jason Mraz Demonstration foi o primeiro álbum de Jason Mraz, gravado em 1999.

Faixas
"Sleep All Day"
"Sleeping to Dream"
"Little You & I"
"The Right Kind of Phrase"
"Bright Eyes"
"0% Interest"
"Childlike Wildlife"
"Common Pleasure"

Demonstration
Álbuns de 1999
Álbuns independentes